de Italiaanse naam voor de Griekse stad Nafpaktos
 Lepanto (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Lepanto (metrostation), een ondergronds metrostation aan de lijn A van de metro van Rome
 Lepanto (Costa Rica), het district van de Costa Ricaanse stad Puntarenas